Challis kan avse:

 Challis, Idaho – en stad i USA
 Challis (månkrater) – en krater på månen

Personer
 James Challis (1803–1882), en brittisk astronom 
 John Challis (1942–), en brittisk skådespelare

Se även
 Challis Lake – flera